Hadeler ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Peter Hadeler (1936–2017), deutscher Mathematiker
 Werner Hadeler (1893–1977), deutscher Verwaltungsjurist und Syndikus 
 Wilhelm Hadeler (1897–?), deutscher Schiffskonstrukteur, Marinebeamter, Lehrer für Schiffbau und Autor